Bőr (anyag)
 Bőr (anatómia)